Termenul pe care îl întâlnim în limbile engleză, germană, italiană, latină, portugheză, rusă, etc ca „meta”, este termenul corespondent a ceea ce în limba română folosim ca: țintă, tel, scop, obiectiv. Termenului „meta”, îi regăsim în limba spaniolă următoarele sinonime: 1) final (final), límite (limită), finalidad (finalitate), objetivo (obiectiv), culminación (punct culminant), ilusión (entuziasm), ambición (ambiție); 2) extremo (extremitate), termino (capăt); 3) porteria (gol, vacuum), puerta (ușă). Termenul Meta se poate referi la:

 Meta, comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia
 Meta, prefix care vine din limba greacă;
 Meta, scopul propus sau obiectivul unei acțiuni;
 Meta, (traducere: "sosire") departament din Columbia;
 Meta, (în traducere sosire) localitate americană din statul Missouri;
 Râul Meta, râu (unul dintre cei mai mari afluenți ai fluviului Orinoco);
 Meta-Wiki, un site de sprijin pentru proiectele Wikimedia și pentru mișcarea Wikimedia;
 Meta, un model de substituție în hidrocarburi aromatice în chimia organică, numit de înlocuire obiectiv (substituție meta);
 Meta, gen de păianjeni din familia Tetragnathidae;
 Meta, Inc., companie americană
 fiecare dintre stâlpii conici, care în circurile romane creionau extremitățile coloanei;
 în mitologia greacă Mélite, prima soție a lui Aegeus, rege al Atenei, numită de asemenea, Meta.
 în mai multe sporturi, "meta" este sinonim cu termenul poartă (fotbal, rugbi, handbal, hochei) sau cu linia porții;
 în diverse sporturi, la linie de sosire (fictivă sau reală), care marchează sfârșitul unei curse.

Legături externe

Vezi și